Repinski ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Repinski (* 1977), deutscher Journalist
 Martin Repinski (* 1986), estnischer Unternehmer und Politiker